Hierba del indio puede referirse a:
 el nombre común de la planta Aristolochia monticola; o
 el nombre común de la planta Bouvardia ternifolia.